

Статистика запусков 

 По версиям Falcon 9 
 По стартовым площадкам 

 По результатам миссии 
 По результатам посадки

Список запусков

2010—2022 годы

С 2023 года

См. также 
 Falcon 1
 Falcon Heavy
 SpaceX Starship
 Список космических запусков
 Список первых ступеней ракеты-носителя Falcon 9

Примечания 

Falcon 9
Falcon